Staňkovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Staňkovice (okres Kutná Hora)
 Staňkovice (okres Litoměřice)
 Staňkovice (okres Louny)